Hen Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hen Island (ö i Australien), Tasmanien,

Bermuda 

 Hen Island (ö i Bermuda), St. George's,

Kanada 

 Hen Island, Ontario, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar